Le mot homologie est employé dans plusieurs domaines :

 en mathématiques,
 homologie
 homologie et cohomologie,
 homologie singulière,
 homologie de Morse,
 homologie de Floer,
 homologie  des groupes,
 homologie (transformation géométrique) ;

 en biologie de l'évolution, une homologie désigne un même caractère observé chez deux espèces différentes, qui a été hérité d'un ancêtre commun mais dont la fonction chez chacune des espèces n'est pas forcément la même ;
 en biologie cellulaire, l'homologie des chromosomes d'origine paternelle et maternelle ;
 en biochimie, on parle de modélisation de protéines par homologie ;
 en chimie, homologie, relatif aux molécules homologues.